De CEV Cup is een officiële competitie voor mannenteams van volleybalclubs in Europa, die elk jaar gehouden wordt.

1972 tot 2000 - CEV Cup Winner's Cup
2000 tot 2006 - Top Teams Cup
2007 CEV Cup

Winnaars van de CEV Cup 

Volleybalcompetitie